Govaerts ist der Familienname folgender Personen:

Tijmen Govaerts (* 1994), belgischer Filmschauspieler
Willy Govaerts (* 1951), belgischer Radrennfahrer